Bowman Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bowman Mountain (Kalifornien)
 Bowman Mountain (Oklahoma)
 Bowman Mountain (Tennessee)
 Bowman Mountain (Texas)
 Bowman Mountain (Virginia)
 Bowman Mountain (Washington)